РСУ — аббревиатура, может означать:

 Разведывательное спасательное устройство
 Рамочное согласующее устройство
 Распределённая система управления (DCS от )
 Растворно-солевой узел (РУС; растворный узел соли)
 Расчётное сочетание усилий (техн.)
 Реактивная силовая установка
 Реактивная система управления
 Ремонтно-строительное управление
 Рынок системных услуг